– japoński astronom amator.

Pracuje w Obserwatorium Gekko. W latach 1997–2000 odkrył 115 planetoid (98 samodzielnie oraz 17 wspólnie z Takeshim Uratą). Zajmował się też obserwacjami nowo odkrytych w Obserwatorium Nihondaira planetoid.

Jego imieniem nazwano asteroidę (6665) Kagawa.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1969